Tell může mít různé významy:

 obchodní značka
 Tell, značka výrobků čokoládovny Hartwig & Vogel z let 1870–1948

 příjmení
 Vilém Tell viz rozcestník

 film
 Tell, americký film z roku 2014

 typ archeologické lokality či sídla
 Tell, (hebrejsky תל, „mohyla“, arabsky تلّ‎, tall) blízkovýchodní archeologická lokalita ve tvaru návrší
 Tell Chassuna, archeologická lokalita v Iráku, jižně od Mosulu
 Tell al-Ubajd, archeologická lokalita v Iráku, poblíž sumerských měst Eridu a Uru

Externí odkazy